Brian Hart Ltd., een voormalig Formule 1-motorenfabrikant
 Brian Hart (coureur), een voormalig Formule 1-coureur